Il singolare del torneo di tennis BMW Ljubljana Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ilija Bozoljac che ha battuto in finale Giancarlo Petrazzuolo 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Robin Haase (semifinali)
 Roko Karanušić (semifinali)
 Sergio Roitman (quarti di finale)
 Assente

 Ilija Bozoljac (Campione)
 Mathieu Montcourt (primo turno)
 Juan Pablo Brzezicki (primo turno)
 Peter Luczak (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BMW Ljubljana Open 2008